Андре́ас Ко́ста Кангела́рис (; род. 1 января 1959, Греция) — греко-американский учёный-физик и университетский администратор, получивший широкое признание за исследования в области прикладной и вычислительной электродинамики. Профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии  (UIUC), декан Инженерного колледжа UIUC, вице-канцлер по учебной работе и провост UIUC. Фелло Института инженеров электротехники и электроники (2000). Член Демократической партии США.

h-индекс = 44, процитирован > 6 905 раз.

Биография

Образование 
Университет имени Аристотеля в Салониках (бакалавр электротехники, 1981), Калифорнийский университет в Беркли (магистр электротехники, 1983; доктор философии в области электротехники, 1985).

Карьера 
1985—1987: старший инженер-исследователь департамента электротехники и электронной инженерии  (Уоррен, Мичиган) — дочерней организации автомобильной корпорации General Motors.

1987—1997: ассистент-профессор (1987—1992), ассоциированный профессор (1992—1997) департамента электротехники и компьютерной инженерии Аризонского университета.

1997—: профессор (1997—), глава (2008—2013) департамента электротехники и компьютерной инженерии UIUC, декан Инженерного колледжа UIUC (2013—2017), вице-канцлер по учебной работе и провост UIUC (2017—).

Личная жизнь 
Женат, имеет детей.

Исповедует греческое православие.

Награды и почести 
 2001 — Outstanding Teaching (департамент электротехники и компьютерной инженерии UIUC)
 2004 — Alexander von Humboldt Research Award (Фонд Александра фон Гумбольдта)
 2010 — Distinguished Lecturer (Институт инженеров электротехники и электроники)
 2011 — Director’s Coin ()
 2012 — Distinguished Educator (Институт инженеров электротехники и электроники)

Публикации

Книги 
 Y. Zhu and A. C. Cangellaris, Multigrid Finite Element Methods for Electromagnetic Field Modeling, IEEE Press, Series on Electromagnetic Wave Theory, 2006.

Избранные статьи 
 E.-P. Li, X.-C. Wei, A. C. Cangellaris, E.-X. Liu, Y.-J. Zhang, M. D’Amore, J. Kim, and T. Sudo, Progress review of electrromagnetic compatibility analysis technologies for packages, printed circuit boards and novel interconnects, Invited Paper, IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 52, no. 2, pp. 248—265, May 2010.
 V.Kollia and A. C. Cangellaris, A domain decomposition approach for efficient electromagnetic analysis of the power distribution network of packaged electronic systems, IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, Vol. 52, no.2, pp. 320—331, May 2010.
 P.S. Sumant, A.C. Cangellaris and N.R. Aluru, A node-based agglomeration AMG solver for linear elasticity in thin bodies, Communications in Numerical Methods in Engineering, Vol. 25, No. 3, pp. 219—236, 2009.
 P.S. Sumant, N.R. Aluru and A.C. Cangellaris, A compact model for dielectric charging in RF MEMS capacitive switches, International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, Vol. 19, No. 2, pp. 197—203, 2009.
 P.S. Sumant, N. R. Aluru and A. C. Cangellaris, A methodology for fast finite element modeling of electrostatically acuated MEMS, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 77, No. 13, pp. 1789—1808, 2009.
 J.Y. Ihm, I. J. Chung, G. Manetas and A. Cangellaris, Comprehensive electromagnet-ic modeling of on-chip switching noise generation and coupling, IEEE Trans. Ad-vanced Packaging, vol. 31, no. 4, pp. 841—864, Nov. 2008.
 P. Sumant, N. R. Aluru and A. C. Cangellaris, A methodology for fast finite element modeling of electrostatically actuated MEMS, Int. J. Numerical Methods in Engi-neering, published on line: Oct. 2008
 R. Wang, H. Wu, A. C. Cangellaris and J.-M. Jin, Incorporation of a feed network in-to the time-domain finite-element modeling of antenna arrays, IEEE Trans. Antennas & Propagat., vol. 56, no. 8, pp. 2599—2612, Aug. 2008.
 H. Wu and A. C. Cangellaris, A finite-element domain decomposition methodology for electromagnetic modeling of multilayer high-speed interconnects, IEEE Trans. Advanced Packaging, vol. 31, no. 2, pp. 339—350, May 2008.
 Aravind Ramachandran, Anand Ramachandran and A. C. Cangellaris, SPICE-compatible stamps for semi-discrete approximation of Maxwell’s equations, Int. J. Numer. Modeling — Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 21, no. 4, pp. 265—277, 2008.
 P. S. Sumant, A. C. Cangellaris, and N.R. Aluru, Modeling of dielectric charging in RF MEMS capacitive switches, Microwave & Optical Technology Letters, vol. 49, no. 12, pp. 3188-3192, Dec. 2007.
 Aravind Ramachandran, Anand Ramachandran and A.C. Cangellaris, SPICE-compatible stamps for semi-discrete approximations of Maxwell’s equations, Int. J. of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields, Oct. 2007.
 A. Rong and A. C. Cangellaris, Note on the definition and calculation of the per-unit-length internal impedance of a uniform conducting wire, IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 49, no. 3, pp. 677—681, Aug. 2007.
 G. Manetas, V.N. Kourkoulos and A.C. Cangellaris, Investigation of the frequency range of validity of electroquasistatic RC models for semiconductor substrate coupling modeling, IEEE Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 49, no. 3, pp. 577—584, Aug. 2007.
 H. Wu and A. C. Cangellaris, Krylov, Model order reduction of finite element approximations of electromagnetic devices with frequency-dependent material properties, Int. J. Numer. Modeling â€" Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 20, no. 5, pp. 217—236, Sep.-Oct. 2007.
 P. Sumant and A. C. Cangellaris, Algebraic multigrid Laplace solver for the extraction of capacitance of conductors in multi-layer dielectrics, Int. J. Numer. Modeling â€" Electronic Networks, Devices and Fields, vol. 20, no. 5, pp. 253—269, Sep.-Oct. 2007.
 D. Lukashevich, A. C. Cangellaris, and P. Russer, Oblique-oblique projection in TLM-MOR for high-Q structures, IEEE Trans. Microwave Theory, Tech., vol. 54, no. 10, pp. 3712-3720, Oct. 2006.
 Y. Zhu, A.-Y. Kuo and A. C. Cangellaris, Finite element modeling and multigrid pre-conditioner using adaptive triangular meshes, IEEE Microwave and Wireless Compo-nents Letters, vol. 16, no. 6, pp. 357—359, Jun. 2006.
 V. N. Kourkoulos and A. C. Cangellaris, Accurate approximations of Green’s functions in planar stratified media in terms of a finite sum of spherical and cylindrical waves, IEEE Trans. Antennas & Propagat., vol. 54, no. 5, pp. 1568—1576, May 2006.
 H. Li, C. E. Zemke, G. Manetas, V. I. Okhmatovski, E. Rosenbaum, and A. C. Cangellaris, An automated and efficient substrate noise analysis tool, IEEE Trans. Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, vol. 25, no. 3, pp. 454—468, Mar. 2006.
 M. A. Kuroda, A.C. Cangellaris, and J.-L. Leburton, Nonlinear transport and heat dissi-pation in metallic carbon nanotubes, Phys. Rev. Lett., 95, 266803 (2005).
 A. Rong, A.C. Cangellaris, and L. Dong, Comprehensive broad-band electromagnetic modeling of on-chip interconnects with a surface discretization-based generalized PEEC model, IEEE Trans. Advanced Packaging, vol. 28, no. 3, pp. 434—444, Aug. 2005.
 H. Wu and A.C. Cangellaris, Model-order reduction of finite-element approximations of passive electromagnetic devices including lumped electrical-circuit models, IEEE Trans. Microwave Theory & Techniques, vol. 52, no. 9, pp. 2305—2313, Sep. 2004.
 V.I. Okhmatovski, J.D. Morsey, and A.C. Cangellaris, Loop-tree implementation of the adaptive integral method (AIM) for numerically-stable, broadband, fast electromagnetic modeling, IEEE Trans. Antennas & Propagat., vol. 52, no. 8, pp. 2130—2140, Aug. 2004.
 V. I. Okhmatovski, J.D. Morsey, and A.C. Cangellaris, Enhancement of the numerical stability of the adaptive integral method at low frequencies through a loop-charge formulation of the method-of-moments approximation, IEEE Trans. Microwave Theory & Techniques, vol. 52, no. 3, pp. 962—970, Mar. 2004.

Примечания

Ссылки 
 Andreas C Cangellaris
 Andreas Cangellaris
 Science and Technology Make America Great
 Education, Discovery, Innovation
 Distinguished Educator Award: Andreas Cangellaris

Физики США
Выпускники Салоникийского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Персоналии:General Motors
Преподаватели Аризонского университета
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Действительные члены IEEE
Иммигрировавшие в США из Греции
Члены Демократической партии США